Тараданово — топоним в России:

 Тараданово — деревня в Сузунском районе Новосибирской области.
 Тараданово — железнодорожная станция (населённый пункт) в Сузунском районе Новосибирской области.
 Тараданово — село в Крапивинском районе Кемеровской области.
 Тараданово — железнодорожная станция в Алтайском крае.